Нападение из засады на конвой ЧВК «Blackwater» в Эль-Фаллудже из 4 сотрудников, сопровождавших доставку продуктов питания компании ESS, которая случилась 31 марта 2004 года.

4 вооружённых сотрудника «Blackwater» Скотт Хелверстон (), Джерко Зовко (), Уэсли Баталона () и Майк Тиг () были убиты, их тела были вытащены из машин и избиты, затем сожжены. Трупы были привязаны к машинам, их тащили по улицам, и в итоге были повешены на мосту через Евфрат.

Фотографии и видеозаписи этого события были показаны многими агентствам новостей во всем мире, что вызвало возмущение в Соединённых Штатах. В итоге это привело к нападению вооружённых сил США на город Эль-Фаллуджа.

Видео 
 www.youtube.com// Four Blackwater Agents Hung in Fallujah Iraq March 31, 2004 (Репортаж с места событий)

Примечания 

Academi
Конфликты 2004 года
Ф
Ф
2004
Сражения и операции Иракской войны
Март 2004 года
2004 год в Ираке